Farmàcia Vergés, farmàcia al carrer de la Rosa de Tortosa (Baix Ebre) d'estil modernista 
 Biografies:
 Alba Vergés i Bosch (Igualada, 1978), economista i política catalana, diputada al Parlament de Catalunya en la XI Legislatura 
 Antoni Vergés i Mirassó (Castellar del Vallès, Vallès Occidental, 1832-1874), eclesiàstic i escriptor 
 Enric Vergés (Matamala, 1930 - Alger, 1994), germà marista i professor nord-català mort en un atemptat
 Esteve Vergés i Galofre
 Fermí Vergés i Vergés (Palafrugell, 1908 – Barcelona, 1986), periodista i polític català 
 Francesc Xavier Vergés i Codinach (Torelló, província de Barcelona, 1881 – 1927), farmacèutic 
 Francesc Vergés i Vives (Sant Feliu de Llobregat, 1919 - Barcelona, 2015), sacerdot catòlic, antifranquista i catalanista
 Gerard Vergés i Príncep (Tortosa, Baix Ebre, 1931 - 2014), doctor en farmàcia, professor universitari, poeta i assagista 
 Jacint Vergés Gilabert (Reus, 1866 - 1900), músic reusenc 
 Jaume Vergés i Espinàs (Sant Julià de Vilatorta, 1936), religiós 
 Joan Vergés i Calduch (Barcelona, 1928 - 2014), poeta en llengua catalana
 Josep Vergés, diversos personatges
 Lluís Vergés i Soler (Barcelona, 1953), músic i compositor dedicat principalment a la pedagogia musical 
 Manuel de Vergés i de Ricaudy (Perpinyà, Rosselló, 1857 - 1911), escriptor i financer nord-català
 Martí Vergés, diversos personatges
 Oriol Vergés (Barcelona, 1939), escriptor i mestre
 Pere Vergés i Farrés (Barcelona, 1896 - 1970) 
 Rosa Vergés i Coma (Barcelona, 1955), directora de cinema 
 Rubén Vergés i Fruitós (Barcelona, 1987), surfista de neu especialitzat en la modalitat de migtub